Lenin, Lénin eller Lenīn kan syfta på:

 Lenin (isbrytare) – rysk isbrytare som sjösattes 1916 upphuggen 1977
 Lenin (atomisbrytare) – sovjetisk atomisbrytare som sjösattes 1957 upplagd 1989
 Lenin-stadion – tidigare namn på Luzjnikistadion i Moskva
 Lenins hängningsorder –  ett telegram sänt av Vladimir Lenin 1918
 Lenins fredspris – ett sovjetiskt fredspris
 Leninpriset – ett statligt pris i Sovjetunionen 1925–1934 och 1956–1990
 Leninpriset (svenskt pris) – ett svenskt kulturpris 2009–
 Leninmausoleet – en byggnad på Röda torget i Moskva
 Lenins tågresa –  Lenins berömda återfärd till hemlandet 1917
 John Lenin – ett svenskt rockband 1985–1989

Geografi
 Lenin – namnet på byn och kommunen i Şəmkir Rayonu i Azerbajdzjan fram till 1992, se Çinarlı, Shamkir
 Lenīn – en ort i Kazakstan

Personer 
 Vladimir Lenin (1870–1924), sovjetisk politiker, marxistisk teoretiker och revolutionsledare
 Saman Lenin, lankesisk sångare, folkmusiker och etnomusikolog
 Lenin Arroyo (född 1979), centralamerikansk professionell boxare
 Lenín Moreno (född 1953), ecuadoriansk politiker och Ecuadors 46:e president
 Lenin Picota (född 1966), panamaisk kastare i baseball
 Lenin Rajendran (1951–2019), indisk filmregissör och manusförfattare
 Lenin Porozo (född 1990), ecuadoriansk fotbollsspelare
 Lenin Preciado (född 1993), ecuadoriansk judoka
 Lenin Raghuvanshi (född 1970), indisk entreprenör och rättsaktivist för kastlösa
 Lenin Steenkamp (född 1969), sydafrikansk fotbollsspelare
 Ali Lenin Aguilera (född 1967), venezuelansk advokat och entreprenör
 Gilbert Lenin Castillo (född 1988), dominikansk professionell boxare
 Quiarol Lenín Arzú (född 1985), honduransk fotbollsspelare
 Bhimsingh Lenin (född 1947), indisk filmklippare, manusförfattare och regissör
 Cherukuri Lenin (1985/1986–2010), indisk bågskytt och tränare
 Lalitha Lenin (född 1946), indisk poet